Pingshi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Pingshi (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng) 
 Pingshi (socken), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar